Каррик:

Персоналии 
 Каррик, Александра Григорьевна (1832—1916) — русская детская писательница, переводчица и журналистка.
 Каррик, Валерий Вильямович (1869—1943) — русский детский писатель и иллюстратор.
 Каррик, Валерий (род. 1957) — русский писатель-фантаст, переводчик, толкинист, математик и свободный философ.
 Каррик, Вильям Андреевич (1827—1878) — шотландский и российский художник и фотограф.
 Каррик, Майкл (род. 1981) — английский футболист.
 Каррик, Джон Доналд  (1787 — 1837) — шотландский писатель.

Топонимы 
 Каррик (Шотландия) (гэл. Carraig; англ. Carrick) — историческая область на юго-западе Шотландии
 Каррик-он-Шаннон (Carrick-on-Shannon) — город в Ирландии
 Каррик (Ирландия) — деревня в Ирландии, находится в графстве Донегол (провинция Ольстер).
 Каррик-Тоура (Carrig Teabhra; Carrig Teabhra) — деревня в Ирландии в графстве Уэксфорд (провинция Ленстер).
 Каррик-он-Шур (Carrick-on-Suir; Carraig na Siúire) — город в Ирландии в графстве Южный Типперэри (провинция Манстер ).
 Каррик-он-Шур (станция) — железнодорожная станция в городе Каррик-он-Шур.

Другое 
 City of Adelaide — клипер, служивший в британском флоте под названием HMS Carrick (SV Carrick)
 Каррик (одежда) — зимнее мужское пальто с большим меховым воротником до плеч, иногда с несколькими воротниками. Носили около 1800 года. Названо по имени актера Гаррика